Galicia steht für:

 Galicien, autonome Gemeinschaft im Nordwesten Spaniens
 Galicia (1925), Leichter Kreuzer der spanischen Marine
 Galicia-Klasse, Klasse von amphibischen Docktransportschiffen bzw. Amphibischen Angriffsschiffen
 Galicia, deutschen Kombischiff, siehe Thessalia (Schiff, 1905)
 Galicia, ein Fährschiff der E-Flexer-Klasse

Galicia ist der Familienname folgender Personen:

 Guillermo Francisco Escobar Galicia (* 1955), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Teotihuacan
 Joaquín Hernández Galicia († 2013), mexikanischer Gewerkschaftsführer
 María Luz Galicia (* 1940), spanische Schauspielerin
 Nichole Galicia (* 1975), US-amerikanisch-panamaische Schauspielerin

Siehe auch:
 Galizia
 Galizien